Spojení písmene C a číslice 209 může mít různé významy:

 Mercedes-Benz třídy CLK (C209) – druhá generace sportovního automobilu
 Dragon C209 – kosmická loď Dragon 2